Wellner ist der Familienname folgender Personen:

 Carl August Wellner (1824–1909), deutscher Unternehmer
 Christian Gottlieb Wellner (1795–1857), deutscher Unternehmer
 Christian Gottlieb Wellner (junior) (1831–1914), deutscher Unternehmer
 Christoph Wellner (* 1972), österreichischer Journalist und Chefredakteur
 Georg Wellner (1846–1909), österreichischer Techniker und Hochschullehrer
 Hans-Dietrich Wellner (1934–2013), deutscher Architekt
 Jon Wellner (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler und Wissenschaftler
 Ulf Wellner (* 1977), deutscher Kirchenmusiker und Musikwissenschaftler
 Wilhelm Adolph Wellner (1859–1939), deutscher Karikaturist und Werbegraphiker
 Wolfgang Wellner (* 1953), deutscher Jurist